Lista över matchresultat i Damallsvenskan 2018. Ligan startade den 14 april klockan 13:30 (UTC+2) med matchen Kristianstads DFF–Vittsjö GIK.

Matcher

Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3

Omgång 4

Omgång 5

Omgång 6

Omgång 7

Omgång 8

Omgång 9

Källor

Referenser

2018
Sportåret 2018
2018